Belak ist der Familienname folgender Personen:

 Graham Belak (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Karlo Belak (* 1991), kroatischer Fußballspieler
 Wade Belak (1976–2011), kanadischer Eishockeyspieler

Belak bezeichnet:
 Belak (Schmuck), ein traditioneller Teil der timoresischen Tracht
 den offiziellen Name des Wappens Osttimors

Siehe auch:
 Bellak